Коул Альберт Портер (Cole Albert Porter; 9 июня 1891 года, Перу, Индиана, — 15 октября 1964 года, Санта-Моника, Калифорния) — американский композитор, один из немногих авторов Tin Pan Alley, писавший наряду с музыкой и тексты к собственным песням. Портер прославился музыкальными комедиями: Kiss Me, Kate (1948) (по «Укрощению строптивой» Шекспира), Fifty Million Frenchmen, DuBarry Was a Lady , Anything Goes, а также песнями: «Night and day», «Anything goes», «I get a kick out of you», «I’ve got you under my skin», «Begin the beguine» (в русском переводе — «Начало танца») и др. Критики отмечали изощрённое поэтическое мастерство Портера (с оригинальными рифмами и двусмысленной игрой слов), а также необычную для жанра сложность его композиций. В числе фильмов, музыку к которым написал Портер, — «Born to Dance» (1936), «Rosalie» (1937), «You’ll Never Get Rich» (1941), «Stage Fright» (1950). Специалисты считают Коула Портера одним из выдающихся (наряду с Ирвингом Берлином) американских композиторов лёгкого жанра в американской истории.

Биография 
Коул Портер родился в городе Перу, штат Индиана в обеспеченной семье. Его музыкальный талант проявился с ранних лет. В возрасте 6 лет он начал играть на скрипке, а в 8 — на фортепиано. Музыкальным образованием Коула занималась его мать Кейт Портер.

С 1905 по 1909 год Коул Портер посещал академию города Вустер (Массачусетс). После успешного окончания среднего образования его дед подарил ему поездку по Европе. В 1909 году Коул Портер поступил в Йельский университет. Во время учёбы он участвовал в различных музыкальных клубах, написал около 300 песен. После окончания Йельского университета в 1913 году он поступил в Гарвардскую школу права. Вскоре он осознал, что не хочет становиться адвокатом, и перешёл на музыкальный факультет Гарвардского университета.

В 1915 он выпустил свою песню «Эсмеральда», которая имела некоторый успех в бродвейском ревю Hands Up. Тем не менее, его первая бродвейская постановка 1916 года, комическая опера See America First, была неудачной.

В 1917 году после вступления США в Первую мировую войну Портер добровольцем отправился во Францию, где участвовал в американской благотворительной организации. После окончания войны в 1918 году он остался Париже, где посещал частный музыкальный колледж «Схола канторум». В декабре 1919 года женился на состоятельной уроженке Луисвилла Линде Ли Томас, которая была старше его на 8 лет. В 1923 умер дедушка Портера и оставил ему значительное наследство. До 1928 года он жил в Европе, много путешествовал. В Париже он познакомился с певцом и музыкантом Лесли Хатчинсоном, с которым его связала дружба, переросшая в отношения.

В 1928 году на Бродвее состоялась премьера его мюзикла Paris, который имел большой успех. За ним последовали и другие успешные постановки в США. С середины 1930-х он стал посвящать больше времени Голливуду, где активно развивалась киноиндустрия.

В 1937 году во время езды верхом он получил серьёзную травму ног, последствия которой не давали ему покоя всю жизнь.

Коул Портер скончался 15 октября 1964 года от почечной недостаточности.

Музей Коула Портера 
В доме, где родился Коул Портер, одно время работала лаборатория по производству наркотика амфетамина. После полицейской операции дом перешёл в собственность города Перу, и его мэр выдвинул идею по созданию музея композитора. Когда дом перешёл в собственность города, он находился не в лучшем состоянии. Но поклонники композитора смогли собрать необходимую денежную сумму и выкупить помещение. Планируется восстановить дом и открыть его для посетителей. В доме будут выставлены памятные предметы, связанные с именем Портера. Экспонаты для музея согласны предоставить родственники Портера, которые до сих пор живут в Перу.

Основные произведения 
 (1916) See America First
 (1919) Hitchy-Koo — «An Old Fashioned Garden»
 (1928) Paris — «Let’s Do It, Let’s Fall in Love»
 (1929) Wake Up and Dream — «What Is This Thing Called Love?»
 (1929) Fifty Million Frenchmen — «You Do Something to Me»
 (1930) The New Yorkers — «Love for Sale», «I Happen to Like New York»
 (1932) Gay Divorce — «After You, Who?», «Night and Day»
 (1933) Nymph Errant — «Experiment», «The Physician», «It’s Bad for Me»
 (1934) Anything Goes — «All Through the Night», «Anything Goes», «Blow Gabriel, Blow»
 (1934) Adios Argentina — «Don’t Fence Me In»
 (1935) Jubilee — «Begin the Beguine», «Just One of Those Things»
 (1936) Red, Hot and Blue — «It’s De-Lovely»
 (1936) Born to Dance (фильм — «Down in the Depths (on the Ninetieth Floor)», «You’d Be So Easy to Love», «I’ve Got You Under My Skin»
 (1937) Rosalie (фильм) — «In the Still of the Night»
 (1937) You Never Know — «At Long Last Love», «From Alpha to Omega», «Let’s Misbehave»
 (1938) Leave It to Me! — «From Now On», «My Heart Belongs to Daddy»
 (1939) Broadway Melody Of 1940 — «Between You And Me», «I Concentrate on You», «Begin the Beguine»
 (1939) Dubarry Was A Lady — «Do I Love You?», «Well, Did You Evah!»
 (1940) Panama Hattie — «Let’s Be Buddies», «Make It Another Old-Fashioned, Please»
 (1941) You’ll Never Get Rich (фильм) — «Dream Dancing», «So Near and Yet So Far»
 (1941) Let's Face It! — «Everything I Love», «I Hate You, Darling»
 (1942) Something for the Boys — «Could It Be You»
 (1942) Something to Shout About — «You’d Be So Nice to Come Home To»
 (1943) Mexican Hayride — «I Love You»
 (1944) Seven Lively Arts — «Ev’ry Time We Say Goodbye»
 (1946) Around the World — «Look What I Found»
 (1947) The Pirate — «Be a Clown»
 (1948) Kiss Me, Kate — «Another Op’nin', Another Show», «Brush Up Your Shakespeare», «I Hate Men», «So in Love», «Too Darn Hot»
 (1950) Out of this World — «From This Moment On», «I Am Loved»
 (1950) Stage Fright (фильм) — «The Laziest Gal In Town»
 (1953) Can-Can — «I Am in Love», «I Love Paris», «C’est Magnifique»
 (1954) Silk Stockings — «All of You», «Paris Loves Lovers»
 (1955) Высшее общество — «Mind if I Make Love to You?», «True Love», «Who Wants to Be a Millionaire?», «You’re Sensational»
 (1956) Les Girls — «Ca, C’est L’amour», «You’re Just Too, Too»
 (1958) Aladdin (телешоу) — «Opportunity Knocks But Once», «Come To The Supermarket (In Old Peking)»

Примечания

Литература 

 JX Bell, Биография Коула Портера
 McBrien, William (1998). Cole Porter: A Biography. New York: Vintage Books. ISBN 0-679-72792-2.
 Ethan Mordden: Rock and Cole. The New Yorker, October 28, 1991, pp. 91–113.
 Powell, Don: Music Producer, Playwright.
 Rimler, Walter: A Cole Porter Discography, N. Charles Sylvan Company, 1995, ISBN 1-886385-25-4.
 Schwartz, Charles: Cole Porter: A Biography (Hardcover and a Da Capo Paperback), May 1, 1979, ISBN 0-306-80097-7.

Ссылки 
 Музей Портера
 Cole Porter Online Archive 
 Gay Greats — Cole Porter 
 Биография Кола Портера, часть 1
 Захарова О. А. Портер Коул  // Электронная энциклопедия «Мир Шекспира».

Выпускники Вустерской академии
Выпускники Йельского университета
Выпускники Schola Cantorum de Paris
Лауреаты премии «Грэмми»
Солдаты Французского Иностранного легиона
Лирики музыкального театра США
Композиторы мюзиклов
Композиторы и лирики Бродвея
Члены Зала славы авторов песен
Почётные доктора Йельского университета